Romig ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Romig (* 1992), österreichischer Eishockeyspieler
 Friedrich Romig (* 1926), österreichischer Ökonom
 John Romig (1898–1984), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Karin Romig (1947–2006), deutsche Schauspielerin
 Martin Romig, deutscher Basketballfunktionär